Zbory Boże, największe na świecie wyznanie zielonoświątkowe. Ta wspólnota obejmuje między innymi:
 Zbory Boże w USA,
 Zbory Boże Brazylii,
 Zbory Boże na Filipinach,
 Zbory Boże Południowej Afryki,
 Zbory Boże w Burkinie Faso,
 Zbory Boże w Indiach,
 Zbory Boże w Japonii,
 Zbory Boże w Nigerii,
 Zbory Boże Zimbabwe,
 Międzynarodowa Wspólnota Zborów Bożych, inne amerykańskie wyznanie zielonoświątkowe,
 Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego, chrześcijańskie wyznanie adwentystyczne.